Chokwe puede referirse a:

Chokwe, grupo étnico africano.
Idioma chokwe, lengua oficial en Angola y también hablada en República Democrática del Congo y Zambia.
Chókwè, villa y distrito de la provincia de Gaza (Mozambique).